Przymierze dla Polski (coalitie) ("Verbond voor Polen"), een alliantie van Poolse politieke partijen in 1994-1995
 Przymierze dla Polski (partij) ("Verbond voor Polen"), een Poolse politieke partij opgericht in 2001